

Sigle 
 Counterclockwise – in senso antiorario

Codici 
 CCW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cowell (Australia)
 CCW – Concealed Carry Weapon – autorizzazione USA porto d'armi per privati cittadini